Мемфис Саундс () — баскетбольный клуб, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации. Первоначально команда была основана в Новом-Орлеане и называлась «Нью-Орлеан Баканирс», но после трёх сезонов в Луизиане переехала в Мемфис (штат Теннесси), где до этого уже проводила несколько домашних игр. В Мемфисе команда сменила несколько названий: «Мемфис Прос», «Мемфис Тэмс» и в конце выступала под названием «Мемфис Саундс». Домашние игры проводила на «Мид-Саут-колизиуме».

История

Нью-Орлеан Баканирс (1967—1970) 
«Нью-Орлеан Баканирс» были одними из команд-основателей Американской баскетбольной ассоциации. Клуб выступал под руководством главного тренера Бэйба Маккарти, который до прихода в «Баканирс» смог привести баскетбольную команду университета штата Миссисипи к чемпионскому титулу Юго-Восточной конференции в то время, когда в баскетболе доминировал университет Кентукки.

Мемфис Саундс (1974—1975) 
Вскоре стало понятно, что «Тэмс» не входят в число приоритетов Финли. Инфраструктура команды стала приходить в упадок, пропали программки игр, мораль игроков упала, так как они не знали, когда смогут получить свою зарплату. После двух сезонов ситуация не поменялась и руководство АБА решило взять клуб под свой контроль. Комиссар АБА Майк Сторен покинул свой пост и принял «Саундс» под своё руководство.

Сторен привлёк к финансированию команды нескольких известных жителей Мемфиса, таких как музыкант Айзек Хейз и основатель Holiday Inn Кеммонс Уилсон. Он переименовал команду в «Мемфис Саундс», поменял логотип клуба и цвета на красный и белый

Сторен практически полностью поменял состав команды, взяв таких ветеранов как Мел Дэниелс, Фредди Льюис, Роджер Браун, Чак Уильямс, Коллис Джонс, Джордж Картер, Рик Маунт и Джулиус Кей. Единственным игроком, выступавшим и за «Тэмс» и «Саундс» был местная звезда Ларри Финч, который до этого выступал в университете Мемфиса.

«Саундс» под руководством тренера Джо Маллени завершили сезон 1974/75 годов с результатом 27-57, заняв четвёртое место в Восточном дивизионе, и попали в плей-офф. В плей-офф команда встретилась с победителем Восточного дивизиона и будущим чемпионом АБА «Кентукки Колонелс», которые обыграли «Саундс» со счётом 4-1.

Примечания

Ссылки 
 Remember the ABA Memphis Sounds page
 Franchise year to year notes
 Ownership history and rosters

Клубы АБА
Спортивные клубы Мемфиса
Исчезнувшие баскетбольные клубы
Баскетбольные клубы США, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 1975 году